Schoen’bräu est une marque de bière blonde de la catégorie des Lager. Brassée en France, elle appartient au groupe Heineken et est distribuée dans les magasins Dia. Elle offre une gamme six produits : 
 Schoen’brau spéciale premium
 Schoen’brau bière de Noël
 Schoen’brau bière de mars
 Schoen’brau de luxe
 Schoen’brau
 Dia Brau

Bière dans les Hauts-de-France
Marque de bière
Heineken